

Geografia 
 Spagna
 Montilla – comune nella comunità autonoma dell'Andalusia

Persone 
 Abril Montilla – attrice spagnola
 José Montilla – politico spagnolo

Altro 
 Montilla-Moriles – denominazione di origine vitivinicola spagnola